Ringgraben steht für:
 allgemein kreisförmige Schutzanlagen, siehe Wehrgraben (Befestigung)
 speziell eine Anlageform bei Burgen, siehe Burggraben#Grabenarten

sowie für:

Gewässer:
 Ringgraben (Glauningbach), linker Zufluss des Glauningbachs im Glauningwald bei Khünegg, Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Ringgraben (Rettenbach), linker Zufluss des Rettenbachs im bei Gnies, Gemeinde Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Ringgraben (Steyrling), Bach in den Oberösterreichischen Voralpen bei Klaus an der Pyhrnbahn, Oberösterreich

Ortschaften:
 Ringgraben (Gemeinde Edelsbach), Ortsteil von Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Graben – ein Überblick